De Fornaxcluster is een kleine cluster van 58 sterrenstelsels in het sterrenbeeld Oven. De cluster ligt op ongeveer 62 miljoen lichtjaar afstand van de Aarde. Ondanks het feit dat de Fornaxcluster vele malen kleiner is dan de Virgocluster, is het veel rijker aan allerhande objecten. In het centrum van de cluster ligt NGC 1399. De Fornaxcluster is een van de clusters in de Abell-catalogus en heeft als code Abell S0373.

Sterrenstelsels

Externe link

 
Oven